Шенаван () — села у Вірменії:

 Шенаван (Араґацотн) — у марзі (області) Араґацотн.
 Шенаван (Армавір) — у марзі Армавір.
 Шенаван (Лорі) — у марзі Лорі.